Duitsland:
 Lindau (Anhalt), een stad in Duitsland, nu deelgemeente van Zerbst
 Lindau (Bodensee), een stad in de deelstaat Beieren
 Landkreis Lindau (Bodensee), het district rond Lindau (Beieren)
 Lindau (Sleeswijk-Holstein), een gemeente in de deelstaat Sleeswijk-Holstein
 Katlenburg-Lindau, een plaats in de deelstaat Nedersaksen

Zwitserland:
 Lindau (Zwitserland), een gemeente in het kanton Zürich

Historisch:
 graafschap Lindau, een graafschap gecentreerd rond Lindau (Anhalt)
 Abdij Lindau, een tot de Zwabische Kreits behorende damessticht binnen het Heilige Roomse Rijk
 Rijksstad Lindau, een rijksstad in het Heilige Roomse Rijk (het huidige Lindau (Bodensee))